Sybrand is een Nederlandse en Friese mannelijke voornaam van Germaanse oorsprong.

Sybrand van Beest (1610-1674), kunstschilder uit de Nederlandse Gouden Eeuw
Sybrand van Haersma (1766-1839), Nederlands bestuurder
Sybrand Hingst (1824-1906), Nederlands liberaal politicus
Sybrand Heerma van Voss (1841-1934), Nederlands industrieel en luchtvaartpionier
Sybrand Marinus van Haersma Buma (1903-1942), Nederlands burgemeester en verzetsman
Sybrand Niessen (1961), Nederlands presentator bij KRO, RTL 4, en MAX
Sybrand van Haersma Buma (1965), Nederlands christendemocratisch politicus